Ted (luchtvaartmaatschappij)
Ted (voornaam)
Ted (film)
Ted 2, vervolg van de film Ted
Teddy boy, een Britse subcultuur
Turtle excluder device

TED (conferentie)
TED (krant) voor jongeren
Tenders Electronic Daily, digitaal Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie